

Воздвиженська сільська рада — сільське поселення, Альшеєвський район, Башкортостан
 Воздвиженська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Воздвиженська сільська рада — сільське поселення, Кулундинський район, Алтайський край
 Воздвиженська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Воздвиженська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область

Воздвиженська сільська рада — колишня сільська рада, Ямпільський район, Сумська область